21-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 7 по 12 сентября 1999 года в двух городах Австрии с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз выиграла сборная Италии.

Команды-участницы 
 Австрия — страна-организатор;
 Болгария, Югославия, Италия, Нидерланды, Россия, Франция, Чехия — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц чемпионата Европы на первом этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп стали участниками плей-офф за 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Групповой этап

Группа А 
Вена 

 7 сентября: Италия — Австрия 3:0 (25:12, 25:16, 25:19); Россия — Болгария 3:1 (27:25, 17:25, 25:13, 25:16).
 8 сентября: Италия — Болгария 3:0 (25:21, 25:21, 25:23); Россия — Австрия 3:0 (25:19, 25:13, 25:22).
 9 сентября: Болгария — Австрия 3:0 (25:22, 25:23, 25:15); Россия — Италия 3:1 (25:20, 22:25, 25:18, 25:20).

Группа В 
Винер-Нойштадт 

 7 сентября: Югославия — Чехия 3:1 (25:20, 25:14, 24:26, 25:22); Франция — Нидерланды 3:0 (26:24, 27:25, 30:28).
 8 сентября: Югославия — Франция 3:1 (25:12, 25:17, 25:27, 25:17); Чехия — Нидерланды 3:2 (19:25, 25:20, 17:25, 25:23, 18:16).
 9 сентября: Чехия — Франция 3:2 (26:24, 25:19, 20:25, 23:25, 15:13); Нидерланды — Югославия 3:1 (17:25, 25:21, 25:21, 25:22).

Плей-офф 
Вена

Полуфинал за 1—4 места 
11 сентября
 Италия — Югославия 3:1 (25:17, 25:22, 24:26, 25:22)
 Россия — Чехия 3:0 (25:21, 25:15, 25:13)

Полуфинал за 5—8 места 
11 сентября
 Нидерланды — Болгария 3:0 (25:17, 25:19, 25:18)
 Франция — Австрия 3:0 (25:15, 25:23, 27:25)

Матч за 7-е место 
12 сентября
 Болгария — Австрия 3:0 (25:23, 25:19, 25:15)

Матч за 5-е место 
12 сентября
 Нидерланды — Франция 3:2 (25:21, 23:25, 22:25, 25:23, 15:12)

Матч за 3-е место 
12 сентября
 Югославия — Чехия 3:0 (25:17, 25:19, 25:23)

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Марко Браччи, Мирко Корсано, Андреа Гардини, Андреа Джани, Леондино Джомбини, Паскуале Гравина, Марко Меони, Луиджи Мастранджело, Самуэле Папи, Симоне Розальба, Андреа Сарторетти, Паоло Тофоли. Главный тренер — Андреа Анастази.

 : Константин Ушаков, Руслан Олихвер, Сергей Орленко, Евгений Митьков, Валерий Горюшев, Сергей Тетюхин, Игорь Шулепов, Алексей Казаков, Станислав Динейкин, Вадим Хамутцких, Роман Яковлев, Александр Герасимов. Главный тренер — Геннадий Шипулин.

  Югославия: Владимир Батез, Велько Петкович, Джордже Джюрич, Слободан Бошкан, Дьюла Мештер, Васа Миич, Никола Грбич, Владимир Грбич, Андрия Герич, Горан Вуевич, Иван Милькович, Игор Вушурович. Главный тренер — Зоран Гаич.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Андреа Джани
 Лучший нападающий:  Бас ван де Гор
 Лучший блокирующий:  Бас ван де Гор
 Лучший на подаче:  Андреа Джани
 Лучший в защите:  Даниэль Лион
 Лучший связующий:  Петер Бланже
 Лучший на приёме:  Сергей Тетюхин
 Самый результативный:  Андреа Джани

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 «Спорт-Экспресс». 14.09.1999

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1999 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Австрии
Сентябрь 1999 года
Спорт в Австрии в 1999 году
Волейбол
Соревнования по волейболу в Австрии